Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 173 dans le monde.

 Route fédérale 173 en Allemagne
 Route 173 au Québec, Canada
 Route nationale 173 en France